Отступление:
 Отступление — вынужденное или преднамеренное оставление войсками занимаемых рубежей (районов).
 Отступление от темы, лирическое отступление — внесюжетный элемент произведения или текста: композиционно-стилистический приём в литературе, риторике и тому подобное.